Amphissa of Amfissa kan verwijzen naar:
Amfissa (stad), een stad in Griekenland
Amphissa (mythologie), een personage uit de Griekse mythologie
Amphissa (geslacht), een geslacht in de slakkenfamilie Columbellidae